Лос Хагварес има више значења:

 Лос Хагварес (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Хагварес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику